Бастелика:

 Бастелика — коммуна во Франции, находится в регионе Корсика. Департамент коммуны — Южная Корсика.
 Бастелика — кантон во Франции, находится в регионе Корсика, департамент Южная Корсика.